Interstate 540 peut se référer à :
 Interstate 540 en Arkansas
 Interstate 540 en Caroline du Nord

Voir aussi